Edermaning ist der Name folgender Orte:

 Edermaning (Hengersberg), Ortsteil von Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Edermaning (Gemeinde Rainbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich